Анатолий Машков:
 Машков, Анатолий Георгиевич (род. 1944) — советский конькобежец.
 Машков, Анатолий Егорович (род. 1939) — советский, российский футбольный функционер, хоккейный тренер.